Нараянгарх:
 Нараянгарх — город в Индии;
 Нараянгарх — район города Бхаратпур в Непале.